Луне́лл Кэ́мпбелл (), более известная просто как Луне́лл (род. 12 марта 1959, Толетт, Арканзас, США) — американская актриса и комик.

Биография 
Родилась в городе Толетт штата Арканзас. В семье родителей Лунелл родилось всего восемь детей, но она была самой младшей из них. Лунелл выросла в Северной Калифорнии, училась в . У актрисы есть дочь, которая живёт вместе с ней в Лос-Анджелесе.

В начале 1990-х годов Кэмпбелл регулярно появлялась в эфире телешоу Soul Beat TV, съёмки которого проходили в Окленде, и впоследствии снялась в нескольких фильмах. Но известность к Луэнелль пришла после выхода фильма «Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан», в котором она сыграла проститутку под своим именем.

После съёмок в Борате Кэмпбелл приняла участие ещё в нескольких телешоу (в том числе, на канале Comedy Central) и сыграла ряд киноролей.

Избранная фильмография 
 1993 — Я женился на убийце с топором / So I Married an Axe Murderer — Сотрудница полиции
 1996 — Скала / The Rock — Туристка
 2004 — Никогда не умирай в одиночку / Never Die Alone — Джаспер
 2006 — Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан / Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan — Проститутка Луэнелль
 2009 — Весенний отрыв / Spring Breakdown — Проститутка
 2009 — Всё о Стиве / All About Steve — Жена протестующего Уинстона
 2009 — Californication — Ронда (в 4 эпизодах)
 2011 — Медвежатники / Breaking In
 2012  —  Папа-досвидос / That's my boy — Champale
 2021 — Хитрости / Hacks — мисс Лоретта

Стендап-комики США
Женщины-комедианты
Киноактрисы США